SHY steht für:
 Shinyanga Airport (IATA-Code), Flughafen von Shinyanga, Tansania
 Sky Airlines (ICAO-Code), ehemalige türkische Charterfluggesellschaft
 Bahnhof Hochspeyer (DS100-Code)

Shy steht für:
 Shy (Band), österreichische Band
 mit Künstlernamen Shy Love / Shy Luv, US-amerikanische Pornodarstellerin (* 1978)

Shy ist der Familienname folgender Personen:
 G. Milton Shy (1919–1967), US-amerikanischer Neurologe
 Jean Shy (* 1950), US-amerikanische Sängerin
 John W. Shy (1931–2022), US-amerikanischer Historiker
 Robert Shy (1939–2018), US-amerikanischer Jazzmusiker

shy steht für:
 Chaouia (Sprache) (ISO-639-3-Code), nördliche Berbersprache (Zenati) der Chaouia in Algerien
 die benannte HTML-Entität (&shy;) für einen bedingten Trennstrich (engl. soft hyphen)

SHY